Волого́дское деревя́нное зо́дчество — совокупность стилей и направлений в деревянной архитектуре Вологды, ансамбль деревянных особняков конца XVIII — первой четверти XX века.

Вологда обладает хорошо сохранившимся, богатым и оригинальным наследием русской городской деревянной архитектуры. К началу XXI века в Вологде насчитывается от 105 до 170 деревянных памятников архитектуры. В Вологде представлены все основные типы деревянных особняков XIX — начала XX века — дворянские, купеческие и мещанские, а среди архитектурных стилей — классицизм, ампир и модерн.

В городе в конце XIX — начале XX века сложился особый вид деревянного дома, так называемого «вологодского типа», — двухэтажный особняк, по форме — параллелепипед, вытянутый во двор с угловой лоджией над крыльцом.

История 

До начала XVIII века в Вологде практически все здания были деревянными. В камне возводились лишь церкви, исключениями являются несколько сохранившихся каменных гражданских сооружений (дом Гоутмана, более известный как дом Петра I, и палаты Архиерейского двора). Строительство из дерева преобладало и позднее, до середины XVIII века, в период действия указа Петра I с 1714 по 1722 годы, запрещавшего любое каменное строительство в стране, кроме Санкт-Петербурга. Деревянные здания представляли собой жилые хоромы — обычно одноэтажный бревенчатый дом на высоком подклете, с крутой крышей. Дом располагался внутри двора, а на улицу выходили заборы и стены хозяйственных построек (служб): конюшен, сараев, каретников.

Вологодский жилой дом, облик которого воссоздан по порядной записи 1684 года, по своей архитектуре был близок хоромам русского Севера и лишён характерных для вологодского деревянного зодчества черт. Судя по тексту Переписной книги 1711 года, наряду с одноэтажными домами, в Вологде было немало двухэтажных (и даже трёхэтажных) строений, причём двухэтажными могли быть не только жилые, но и хозяйственные постройки. Верхний ярус жилых построек занимали помещения, обозначаемые словами изба, горенка, свѣтлица, сѣни, клѣть (клѣтка), комната, на нижнем располагались подклѣтъ, жилой подклѣтъ, подызбица, анбаръ, погрѣбъ.

Угрешский архимандрит Пимен в своих «Воспоминаниях» так описывает древние деревянные жилые дома в Вологде по состоянию на 1820—1830-е годы:

Новый этап в развитии градостроительства Вологды начался в конце XVIII века, после принятия в 1781 году первого генерального плана города с новой сеткой прямых улиц и строительством домов вдоль красной линии по образцовым проектам. Обновлению старой застройки способствовал разрушительный пожар 1773 года и наводнение 1779 года. По образцовым проектам строились как каменные, так и деревянные дома. Деревянная застройка города была существенно разбавлена каменными строениями в 1770 — 1780-е годы, в период расцвета Вологды, связанного с образованием Вологодской губернии и наместничества. К началу XIX века каменное строительство в Вологде из-за упадка в экономике города затухает.

В XIX веке в городе ещё оставались чёрные избы. В чёрных избах печей не было, их заменял очаг. Правительственное распоряжение о выводе чёрных изб и устройстве в домах печей с трубами вышло в 1842 году. В 1882 году в Вологде числилось 1806 деревянных и 125 каменных домов.

А. И. Сазонов в книге «Такой город в России один» называет старейшим из сохранившихся деревянных памятников дом на улице Бурмагиных, 38, который он датирует серединой XVIII века. Однако М. В. Канин в статье «Загадка старого дома» опровергает датировку дома XVIII веком, доказывая, что дом был построен в самом начале XIX века.
Вероятно, старейшее сохранившееся деревянное здание в Вологде — дом Засецких постройки 1790-х годов.

Деревянное зодчество XVIII — середины XIX века

Дворянские дома 
С XVIII века деревянное зодчество Вологды развивается согласно стилевым тенденциям, наиболее характерным для каменной архитектуры этого времени. Дворянские дома и усадьбы строились преимущественно в стиле классицизм, многие из них по образцовым проектам. В таких деревянных домах обязательным элементом являлся четырёх-, шести- или восьмиколонный портик на главном фасаде. Парадное крыльцо ориентировалось во двор.

Дворянские усадьбы группировались в городе по сословному признаку, преимущественно вдоль Петербургской (современная Ленинградская), Большой Дворянской (современная Октябрьская) и Екатерининско-Дворянской улицы (современная улица Герцена). Во дворе усадьбы строился каретник. К числу выдающихся памятников классицизма в вологодском деревянном зодчестве относят дом Левашова, дом Засецких и дом Волкова.

Купеческие дома 
Купеческие дома первой половины XIX века не имели фронтонных портиков, их особенностью было наличие мезонина, однако, классическая композиция с соответствующими элементами декора продолжала применяться. Пример такого здания — бывший дом Соковикова. В этом особняке с антресолями и парадным крыльцом со двора уже намечается разделение дома на две почти полностью изолированные по этажам квартиры, что предвосхищает формирование в последующем характерных для деревянного зодчества города домов так называемого «вологодского типа». Два этажа в таких домах объединены только общим входом и вынесенными в пристройки лестницами.

Мещанские дома 
Дома для мещан строились преимущественно одноэтажными, с фасадом в три окна. Окна заглублялись в арочные ниши, в тимпаны помещали деревянные розетты или вставки в виде развёрнутого веера. На боковые фасады выходили антресоль или крещатый мезонин. Антресольный этаж позволял заказчику дома значительно увеличивать полезную площадь жилья, не нарушая требования «образцового фасада» и регламента застройки. Такие дома обладают цельностью объёмно-пространственного решения.

Деревянное зодчество второй половины XIX века — начала XX века 

С середины XIX века формируется традиционный для деревянной архитектуры Вологды тип дома — двухэтажный особняк, по форме близкий к кубу и вытянутый вглубь двора. Обязательным элементом является балкон-лоджия, под которым находится крыльцо и лестница с отдельными входами в квартиры на первый и второй этажи. Вход в дом, в отличие от домов более раннего периода, расположен с улицы. В зависимости от размеров дома, на каждом этаже находилась одна или несколько квартир. В этих домах для декора карнизов, крыльца, балконов, наличников часто применяется пропильная резьба.

Для предохранения конструкций дома от воды, стекающей с крыши, дома имеют значительно вынесенный карниз, зачастую пластичной формы, напоминающий повал в древнерусском деревянном зодчестве. Дома, находящиеся в пожароопасной близости друг от друга, оборудовали брандмауэрами.К концу XIX в. в Вологде, как и во многих других провинциальных городах, в архитектуре каменных зданий стёрлись следы местных особенностей. Но вологодские деревянные дома, построенные на рубеже прошлого и нынешнего веков, отличаются ярко выраженными своеобразными чертами.К концу XIX века в Вологде стали появляться деревянные доходные дома. Как правило, такой дом вытянут вдоль главного фасада, с балконом в центре или по краям. Хорошо сохранившиеся примеры таких зданий — дом Самарина и дом на проспекте Победы, 32.

Период архитектуры модерна выразился в появлении в Вологде деревянных домов с применением новых композиционных приёмов: удлинением фасада по улице, появлении завершений в виде башенок, а также увеличением высоты дома за счёт оконных проёмов.

Советский период 
Строительство деревянных особняков после 1917 года прекратилось. Однако дерево до середины XX столетия остаётся основным строительным материалом. Выдающийся памятник деревянного зодчества этого периода — Дворец культуры железнодорожников, построенный в 1927 году с элементами стиля модерн.

Основной тип строения второй четверти XX века — деревянный барак. В зданиях, построенных в этот период, встречаются элементы конструктивизма. Примером комплексной застройки деревянными домами с элементами этого стиля является посёлок Льнокомбината (1930 — 1940-е годы).

Конструктивные элементы и декор деревянной усадьбы

Конструкция деревянного дома 
В основе конструктивной схемы деревянного дома лежал сруб, сложенный из венцов «в обло», с заглублёнными по отношению к фасаду окнами. В Вологде жилые дома редко оставлялись в виде открытого сруба — как правило они обшивались досками, которые затем покрывались олифой в два слоя; обработанное таким образом дерево с течением времени приобретало сероватый оттенок. Деревянные рубленые дома строились на столповых или сплошных каменных фундаментах. Для теплоизоляции часто укладывалась просмолённая берёста.

Деревянные дома, вне зависимости от достатка хозяина и сословной принадлежности, строились на усадебных участках. Хозяйственные постройки располагались во дворе, остальную часть усадьбы составляли огород и сад.

Декор 
В декоре дома могли использоваться как традиционные наличники, так и сложные украшения в стиле модерн. Модерн в декоре домов выражался в убранстве балконов ниспадающими складками, подзорами в виде свисающих кистей, выпиленных лилий, животных, цветов. Углы фасада декорировали плоскими резными узорами, чаще заключёнными в рамку. Украшения элементов дома не были избыточными:
«По традиции вологодские мастера строили „как мера и красота скажут“, искали эту красоту не в украшательстве фасадов, а в самом главном и самом трудном — в гармонии пропорций и стройности силуэта».

Резные украшения выполнялись преимущественно пропильной резьбой. Ей украшались карнизы, крыльца, балконы, наличники, резные аттики и иногда декоративные фронтоны. Исключения с глухой и объёмной резьбой немногочисленны. Объёмная резьба чаще использовалась для украшений дверей. А. А. Рыбаков так описывает особенности вологодской пропильной резьбы:
В искусстве пропильной резьбы вологодские мастера достигли больших успехов, особенно в украшении карнизов и балконов. Опоясывающий дом резной фриз напоминает ажурную ленту мерного кружева. Этот неудержимый поток орнаментальной фантазии народных мастеров явился своеобразной реакцией на архитектурные каноны классицизма.

Наличники окон первого этажа часто завершались полукружием, а на втором имели прямоугольную форму. В нише полукружия помещалась розетка или стилизованная корона.

Резной палисад 

Палисад — штакетник, обрамляющий палисадник перед домом. В палисаднике высаживали деревья, декоративные кусты и цветы. Палисады не совсем типичны для Вологды, но встречались у многих домов вплоть до 1960-х — 1980-х годов, когда большая их часть оказалась утрачена в ходе расширения улиц.

Вологодский резной палисад стал знаменит благодаря песне «Вологда» группы «Песняры».

Ворота деревянного дома 
Все вологодские деревянные дома имели внутренние огороженные дворы, в которые вели ворота. Центральная часть ворот, состоящая из двух створок предназначалась для проезда. Слева и (или) справа располагались калитки для прохода.

Современное состояние и проблемы сохранения 
Из 115 исторических городов России лишь 16 имеют памятники деревянного зодчества. Наряду с Вологдой обычно выделяют Томск, и в меньшей степени — Арзамас.

С начала 1970-х годов, после включения Вологды в список исторических городов, ЦНИИП градостроительства проводятся работы, посвящённые охране её исторического наследия. В конце 1980-х годов утверждён новый проект зон охраны памятников. 26 июня 2009 года утверждены Правила землепользования и застройки, которые включают зоны охраны памятников истории и культуры.

Под государственной охраной в Вологде состоит 105 деревянных памятников. В 1990-е — 2000-е годы многие памятники затронул незаконный или необоснованный снос. По данным на 2005 год, из 105 памятников утрачено полностью 25, частично — 4, в аварийном состоянии — 4. Искажены переделками 10 объектов. Реставрации подверглись 26 объектов. По данным на начало 2010 года, в списках деревянных памятников архитектуры Вологды находится 155 объектов.

Серьёзной проблемой является сохранение не только отдельных памятников, но целостной историко-архитектурной среды, являющейся неотъемлемой частью Вологды как исторического города:

В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озеленёнными), объёмно — пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединённых масштабом, объёмом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретённые им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

Несмотря на защиту закона, государственная охрана неэффективна, и целостность ансамбля деревянной архитектуры Вологды непрерывно разрушается. В 1990 — 2000-е гг. ведётся замещающая застройка центра города в стиле «историзм». Многие проекты являются имитациями памятников, выполненными в кирпичных конструкциях, обшитых деревом или имитирующими его материалами, создающими внешнее сходство с фасадом утраченного памятника.

Вологодское деревянное зодчество в массовой культуре 

Вологодское деревянное зодчество стало известно во всём Советском Союзе в 1976 году благодаря песне «Вологда» ВИА «Песняры».

Также Вологда упоминается рефреном по всей песне Владимира Высоцкого "Попутчик"

Несколько памятников деревянного зодчества Вологды запечатлены в кинофильме «Мелкий бес» — дом Вахрамеева (улица Гоголя, 53а), дом Воробьёва (улица Засодимского, 14) и дом Колесникова (улица Кирова, 15).

См. также 
 Список деревянных памятников архитектуры Вологды
 Достопримечательности Вологды
 Русское национальное жилище
Русское деревянное зодчество

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитектурные стили
Деревянная архитектура
Достопримечательности Вологды
Резьба по дереву
Памятники под угрозой уничтожения
Русское деревянное зодчество
Русские народные промыслы
Архитектура Вологды